Соревнования по кёрлингу в рамках зимней Универсиады 2015 года проводились с 3 по 15 февраля в испанской Гранаде. Разыгрывалось 2 комплекта наград.

Медалисты

Мужчины

Составы

Ход турнира

Таблица (после 9 сессий)

Сессия 1 
Четверг, 5 февраля, 14:00

Сессия 2 
Пятница, 6 февраля, 9:00

Сессия 3 
Пятница, 6 февраля, 19:00

Сессия 4 
Суббота, 7 февраля, 14:00

Сессия 5 
Воскресенье, 8 февраля, 9:00

Сессия 6 
Воскресенье, 8 февраля, 19:00

Сессия 7 
Понедельник, 9 февраля, 14:00

Сессия 8 
Вторник, 10 февраля, 9:00

Сессия 9 
Вторник, 10 февраля, 19:00

Плей-офф

Полуфиналы 
Четверг, 12 февраля, 9:00

Матч за 3 место 
Четверг, 12 февраля, 16:00

Финал 
Пятница, 13 февраля, 16:00

Женщины

Составы

Ссылки 
 Кёрлинг на сайте Универсиады 2015

Зимняя Универсиада 2015
2015
Зимняя Универсиада 2015
2015 год в кёрлинге